

Список игр 
Это отсортированный список из 1046 игр, выпущенных для портативной игровой системы Game Boy, без учёта отменённых и нелицензионных игр.

Компиляции

Отменённые игры

Нелицензионные игры

Примечания 

Списки компьютерных игр по платформам